omnibus – środek transportu
 omnibus – gra karciana
 Omnibus – kompleks skoczni narciarskich we francuskiej miejscowości Les Rousses
 omnibus – człowiek wszystkowiedzący, specjalista z każdej dziedziny wiedzy (również ironicznie)
 Omnibus – polskie wydawnictwo